Акатуйская каторжная тюрьма — существовала с 1832 года по 1917 год в 625 км от Читы при Акатуйском руднике Нерчинского горнозаводского округа, в с. Акатуй Нерчинского горного округа.

История 

В начале существования причиной заключения в Акатуйскую тюрьму были рецидивные преступления со стороны каторжан и ссыльнопоселенцев (в основном убийства, но также грабежи, бандитизм, фальшивомонетничество). Это обстоятельство обуславливало особо строгий режим содержания заключённых.

Труд каторжан (в основном уголовных) использовался на добыче свинцово-серебряных руд. Из политических заключённых в XIX веке в Акатуйской тюрьме содержался декабрист М. С. Лунин, участники польских восстаний 1830-31 и 1863-64, в 1870-е — 1880-е — народники.

В 1889 г. сооружены новые корпуса, рассчитанные на 104 узника. Фактически их число было больше, например в 1909 г. в тюрьме содержались 225 чел. После закрытия Карийской каторги в 1890 году в Акатуй перевели 110 узников. Акатуйская тюрьма стала основной политической каторгой.

В 1890 г. в Акатуйскую тюрьму заключили лиц, осужденных по делу о вооружённом протесте политических ссыльных в Якутске. С 1906 г. сюда стали попадать участники революции 1905—1907 (например, матросы с транспортного корабля «Прут», М. Спиридонова, И. Ф. Голованов, меньшевик, депутат II-ой думы).

В 1911 году преобразована в женскую каторжную тюрьму. Здесь до 1917 года содержалась Фанни Каплан, стрелявшая в 1918 году в В. И. Ленина. Сама каторга летом 1917 года упразднена, все постройки разрушены.

В художественной литературе 

 «Заблудшие» — роман Дениса Гербера
 «Оливия Лэтам» — роман Этель Лилиан Войнич

В культуре 
 «Славное море — священный Байкал» — русская песня от имени безымянного узника, сбежавшего с каторги.
Кандальная (Александр Яковлевич Розенбаум). Партию заключённых (кандальных) гонят в Акатуй-тюрьму.

Литература 
 МВД России, энциклопедия. Москва, Объед. редакция МВД России, «Олма-пресс», 2002. ISBN 5-224-03722-0

См. также 
 Нерчинская каторга

Примечания

Ссылки 
 Акатуйской каторжной тюрьмы остатки стен\\Список памятников истории, культуры и памятных мест Читинской области 
 АКАТУЙСКАЯ ТЮРЬМА, статья, Сибирская советская энциклопедия
 Акатуйская и Мальцевская тюрьмы Нерчинской каторги
 АКАТУЙСКАЯ ТЮРЬМА 

Бывшие тюрьмы России
Появились в 1832 году
Исчезли в 1917 году
Александрово-Заводский район